Markhof ist der Name folgender Orte:

 Markhof (Huisheim), Ortsteil der Gemeinde Huisheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Markhof (Schmidmühlen), Ortsteil des Marktes Schmidmühlen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Markhof (Weißenburg), Ortsteil der Stadt Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

 Markhof (Gemeinde Lassee), Meierhof in der Marktgemeinde Lassee, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich

Siehe auch:
 Mautner Markhof, Mautner Markhof Feinkost, österreichische Unternehmen
 Mautner Markhof (Familie), österreichische Unternehmerfamilie